Кресцент ( — досл. «растущий», «серп-полумесяц») — многозначный термин.

 Кресце́нт ( или ) — древнегреческий философ-киник II века.
 Кресце́нт — механический замок с серповидным поворотным элементом. Применяется в роли щеколды, шпингалета.
 Кресце́нты (Crescents) — вымышленная валюта, деньги страны Калормен из «Хроник Нарнии» К. С. Льюиса;

Географические объекты 
 Кресце́нт — остров, расположен между Кирибати и Французской Полинезией, находится в международных водах Тихого океана.

США 
 Кресце́нт-Сити () :en:Crescent City, California, — населённый пункт в Северной Калифорнии.

Другие значения 
 Crescent — метеорит 1936 года, упавший в Оклахоме, США.